Korneck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Rudolf Albert Korneck, auch Kornek (1813–1905), deutscher Genre-, Historien- und Porträtmaler
 Dieter Korneck (1935–2017), deutscher Botaniker